Il segreto del Bosco Vecchio, romanzo di Dino Buzzati
Il segreto del bosco vecchio, film, ispirato al romanzo, diretto da Ermanno Olmi (1993)